Son har flere betydninger:
 Son – et kar i nordisk mytologi som anvendtes til opbevaring af Skjaldemjøden
 Son (Norge) – ladested i Norge
 Son (dans)
 Son (tv-serie) – tyrkisk tv-serie skabt af Berkun Oya